Tomahawk, mot d'origine amérindienne désignant un morceau de bois tranchant et acéré (tomah'hauk) dans les langues algonquiennes. Cela peut faire référence à :
 Tomahawk, une hachette nord-amérindienne,
 Tomahawk, un missile de croisière,
 Tomahawk, un groupe de musique,
 Tomahawk, un film de 1951 de George Sherman,
 Tomahawk, des montagnes russes en bois de PortAventura Park,
 Tomahawk, une ville dans le comté de Lincoln dans le Wisconsin,
 Tomahawk, un hameau du Comté de Parkland, situé dans la province canadienne d'Alberta,
 Dodge Tomahawk, une motocyclette produit par la société Chrysler,
 , un type de fusée-sonde américain,
 Tomahawk, un jeu vidéo,
 Tomahawk (logiciel), un lecteur audio libre
 Piper PA-38 Tomahawk, un avion biplace école lancé par Piper en 1975, 
 autre nom du Curtiss P-40 Warhawk, le troisième avion de chasse de la Seconde Guerre mondiale des États-Unis par la production,
 terme familier de basket-ball : c'est un dunk à une main ou la balle est maintenue derrière la tête, puis rabattue dans le panier avec force.

Homonymie de toponyme